Жа́йме Зуза́рте Кортеза́н (; , Ансан — , Лиссабон) —  португальский , , , автор рассказов, мемуарист, врач, политик и , один из авторитетных представителей португальской литературы первой половины XX века. Капитан медицинской службы Португальского экспедиционного корпуса в Первую мировую войну. Директор Национальной библиотеки Португалии (1919—1927). Офицер ордена Сантьяго (OSE, 1919), Великий офицер португальского ордена Свободы (GOL, 1980), Кавалер Большого креста ордена Инфанта дона Энрике (GCIH, 1987).

Биография 
Один год изучал древнегреческий язык в Коимбрском университете, затем там же два года право, помимо того изучал искусствоведение. При окончательном выборе остановился на изучении медицины в Университете Порту и завершил учёбу в Лиссабонском университете работой «Искусство и медицина — Антеру де Кинтал и Соуза Мартинш» (A Arte e a Medicina — Antero de Quental e Sousa Martins, Коимбра, 1910), отражающей разносторонние интересы. Однако, медицина не стала призванием жизни, и Кортезан в 1911—1915 годах преподавал историю и литературу в Порту, а затем стал отдавать всё своё время занятиям литературой и политикой. Сотрудничал с авторитетными изданиями первой четверти XX века «А́гия» (1911—1912, A Águia, «Орёл»), «Ренашсенса» (1912—1916, Renascença, «Возрождение»), «Лузитания» (Lusitânia) и «Сеара Нова» (1921—1926, Seara Nova, «Новое поле»). В 1912 году в Порту вместе с Тейшейрой де Пашкуайшем основал культурное движение Renascença Portuguesa («Португальский Ренессанс»). В 1914 году составил антологии Cancioneiro Popular («Народный песенник») и Cantigas do Povo para as Escolas («Кантиги народа для школ») для народного образования.

Во время Первой мировой войны записался добровольцем, служил в полевом госпитале и оставил мемуары о действиях Португальского экспедиционного корпуса с точки зрения врача. Состояние хаоса, паника, страх и ужас португальцев после артподготовки бошей () 9 апреля 1918 года перед битвой на Лисе описаны в одной из глав мемуаров Кортезана, когда какой-то раненный повторял: «это Алкасер-Кибир». Писатель был ранен и получил Военный Крест (Cruz de Guerra). В 1919 году был назначен директором Национальной библиотеки Португалии. 

С 1911 года был масоном, но после нескольких лет спорадической активности покинул тайное общества. Свои политические симпатии отдавал анархизму и демократическому республиканизму. Занимал сторону оппозиции политике как Сидониу Паиша, так и во времена Нового государства Салазара, что привело к арестам, тюремным заключениям и изгнанию. В феврале 1927 года за участие в республиканском мятеже был смещён с поста директора Национальной библиотеки Португалии и был вынужден покинуть страну. Годы эмиграции проводил во Франции и Испании, но после падения Испанской республики осел во Франции. Рискнув вернуться в Португалию в 1940 году, во время Второй мировой войны, был снова арестован и вынужден покинуть родину, переехав в тот раз в Бразилию, где занимался изучением португальской экспансии и историей основания Бразилии. Неоднократно посещал Португалию, но окончательно вернулся на родину в 1957 году. В годы изгнания продолжал бороться за восстановление демократии в Португалии. За организацию исторической выставки «400 лет основания Сан-Паулу» был удостоен звания «Почётный гражданин Сан-Паулу».

Во время похорон гроб с телом Кортезана был покрыт государственными флагами Португалии и Бразилии, как выдающегося деятеля культуры этих стран.

Творчество 
Творчество Кортезана отражает широту научных и художественных взглядов его как учёного, так и деятеля культуры, журналиста, когда в круг интересов входили поэзия и проза, драматический театр и политика, вопросы народного образования и национального сознания. На протяжении всей жизни внимание Кортезана привлекали проблемы патриотизма и самосознания португальцев, что побудило его приступить к исследованиям эпохи Великих географических открытий. В работах данной темы ощущается воздействие концепции патриотического, эстетического, литературного и религиозно-философского движения саудозизма (саудосизма) о величии Португалии и мировом значении португальских мореходов, первопроходцев и первооткрывателей, краеугольным камнем которой было понятие саудаде. В 1922 году сопровождал президента Португалии Антониу Жозе де Алмейду в его поездке в Бразилию, и в том же году опубликовал свой первый труд по истории «Экспедиция Педру А́лвареша Кабрала и открытие Бразилии» (A Expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil).

В январе 1924 года в журнале «Лузитания» (Lusitânia) опубликовал сенсационный очерк «О национальной секретности в отношении открытий» (Do sigilo nacional sobre os Descobrimentos), в котором «впервые выдвинул свою гипотезу о политике секретности португальских королей в средние века, которую он развил и углубил в более поздних работах». А. М. Хазанов кратко описал его содержание следующими словами: «Коротко говоря, суть гипотезы Ж. Кортезана состоит в том, что на протяжении всей эпохи Великих географических открытий, особенно в XV—XVI веках, португальская корона стремилась сохранить в тайне всё, что касалось навигации и навигационной науки. Примером этого может служить то, что можно назвать „тайной Васко да Гамы“. Как пишет Ж. Кортезан в конце своего очерка 1924 года: „За эпопеей, воспетой Камоэншем, скрываются другие спрятанные Лузиады“». Иными словами, возможно, что ещё до Кабрала, в Бразилии побывал Васко да Гама, королевские хронисты вынуждены были держать рот на замке для соблюдения секретности морских экспедиций, а в качестве дымовой завесы португальский король Жуан II вслепую использовал Колумба, которого не позволил убить в Лиссабоне своим приближённым. Как историк внёс большой вклад в изучение истории Бразилии. Написал изрядное количество новаторских научных работ, получивших международное признание.

В 1958 году был избран президентом Португальского общества писателей (Sociedade Portuguesa de Escritores, 1956—1965).

Основные публикации 
 1910 — A Morte da Águia (героическая поэма из 7 песен)
 1913 — …Daquém e Dalém Morte (рассказы)
 1914 — Glória Humilde  (поэзия)
 1916 — O infante de Sagres (драма)
 1918 — Egas Moniz (драма)
 1919 — 
 1921 — Adão e Eva (драма)
 1922 — 
 1923 — Divina voluptuosidade (поэзия)
 1924 — Do sigilo nacional sobre os Descobrimentos (Lusitânia, Janeiro; историография)
 1925 — A Tomada e Ocupação de Ceuta (историография)
 1930 — A Expansão dos Portugueses na História da Civilização («Экспансия португальцев в истории цивилизации» историография)
 1940 — Missa da meia-noite (поэзия)
 1960—1962 — Os Descobrimentos Portugueses, 2 vols. («Географические открытия португальцев» историография)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники университета Порту
Выпускники Коимбрского университета
Офицеры ордена Сантьяго (Португалия)
Кавалеры Большого креста ордена Инфанта дона Энрике
Великие офицеры португальского ордена Свободы
Масоны Португалии
Анархисты Португалии